Audrey Hollander, attrice pornografica statunitense
John Hollander, poeta statunitense
Tom Hollander, attore britannico

Pagine correlate 
Der fliegende Holländer

Altri progetti